

Cinema 
Marta (Martha) –  film del 1936 diretto da Karl Anton e Frank Clifford
 Martha – film del 1974 diretto da Rainer Werner Fassbinder

Geografia 
 Martha – comune degli Stati Uniti in Oklahoma

Musica 
 Martha – opera di Friedrich von Flotow
 Martha – titolo di una canzone di Tom Waits, tratta dall'album Closing Time

Onomastica 
 Martha – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano femminile Marta

Pagine correlate 
Marta